Björsäters socken kan avse:
Björsäters socken, Västergötland
Björsäters socken, Östergötland